

Anno 
 358 o 358 a.C.

Codici 
 358 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Nanyo, nella prefettura di Yamagata, in Giappone

Matematica 
 358 – numero